Васи́льченко — українське прізвище, утворене від імені Василь.

Відомі носії 

 Васильченко Валерій Олександрович (1946) — український радянський діяч, пілот, Депутат Верховної Ради УРСР 10-11-го скликань.
 Васильченко Валерія Віталіївна — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у процесі російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Васильченко В'ячеслав Миколайович (1966) — український письменник, новинар, науковець, педагог.
 Васильченко Галина Іванівна — українська громадська та політична діячка. Народний депутат України 9 скликання.
 Васильченко Гнат Михайлович (1872—1920) — військовий діяч РІА та Гетьманату, найвищі звання відповідно генерал-майор та генерал-хорунжий, учасник білого руху.
 Васильченко Євген Дмитрович (1930) — український письменник, член НСПУ.
 Васильченко Ілля Юхимович (1916—1992) — український живописець і графік.
 Васильченко Микола Семенович (1946) — почесний член УААН; СТОВ «Агрофірма „Маяк“», директор; депутат Черкаської облради.
 Васильченко Микола Тихонович (1923—1985) — сержант Робітничо-селянської Червоної Армії, учасник Німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу (1945).
 Васильченко Михайло (1894—1941) — підполковник Армії УНР, український письменник, лікар-мікробіолог.
 Васильченко Олександр Валерійович ( 1997) — український футболіст, нападник охтирського «Нафтовика-Укрнафти».
 Васильченко Олександр Григорович (1911—1960) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Васильченко Олексій Андрійович (1913—1942) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Васильченко Олексій Леонідович (1982—2014) — молодший сержант ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Васильченко Олексій Олександрович (1981) — казахський хокеїст, захисник.
 Васильченко Павло Іванович (1865—?) — український художник.
 Васильченко Семен Пилипович (1884—1937) — член Всеросійських Установчих Зборів, народний комісар.
 Васильченко Степан Васильович (1879—1932) — український письменник і педагог.

Див. також 
 Василенко

Українські прізвища
Прізвища на -енко